Plemento puede hacer referencia a: 
El lienzo de una pared o muralla;
La plementería de una bóveda de crucería.